Greatest Hits Volume Two kan avse:

Greatest Hits Vol. 2 (album av ABBA)
Greatest Hits Vol. 2 (album av Elisabeth Andreassen)